Florêncio Carlos de Abreu e Silva ist der Name folgender Personen:

* Florêncio Carlos de Abreu e Silva (1839–1881), brasilianischer Politiker, siehe Florêncio de Abreu
 Florêncio Carlos de Abreu e Silva (1882–1969), brasilianischer Jurist, Geograf, Historiker und Statistiker